Альберт Петрович Жумыкин () — советский и украинский хозяйственный, общественный и государственный деятель. Народный депутат Украины II созыва (1994—1998). Почётный гражданин Симферополя (2000).

Биография 
Родился 7 июля 1933 года в городе Жодино Минской области Белорусской ССР, в семье железнодорожника Петра Григорьевича Жумыкина. После репрессирования отца семья оказалась в Забайкалье, отец участвовал в строительстве железнодорожной ветки от станции Известковая на Транссибе к посёлку Чегдомын, где было обнаружено крупное месторождение угля, был награждён орденом «Знак Почёта».

Альберт Жумыкин выпускник Агинской средней школы (1950), закончил её с серебряной медалью. Закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1955 году. Трудовую деятельность начал на стройках Сибири. Работал бригадиром, мастером, прорабом электромонтажных поездов МПС СССР на участках дорог в Тайшете, Кургане, Горьком, Дзержинске, Челябинске, Уфе, главным инженером, начальником электромонтажного поезда на реконструкции Транссибирской железнодорожной магистрали. С 1964 года работал директором электротехнического завода МПС в Симферополе. При участии А. П. Жумыкина была электрофицирована железная дорога Харьков — Лозовая — Славянск, Донецк — Ясиноватая — Чаплино. Награждён первым орденом «Знак Почёта». Был назначен директором строящегося машиностроительного завода «Прогресс», руководил строительством и вводом в эксплуатацию завода пневмооборудования в Симферополе. В 1979 году возглавил Крымское производственное объединение «Втормет», с 1995 года председатель Совета акционеров ЗАО «Крымвтормет». За годы его деятельности были введены в строй предприятия по переработке лома в Севастополе, Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории; реконструированы предприятия по переработке лома в Красноперекопске, Феодосии.

Член коллегии Министерства промышленности, транспорта и связи Автономной Республики Крым (2002).

Член КПСС. Депутат районного, городского и областного Советов народных депутатов нескольких созывов, депутат Верховной Рады Украины II созыва от Железнодорожного округа № 24 АРК, депутат Верховной Рады АРК первого созыва (1991—1994) от округа № 39, Симферополь.

 

Проживал в городе Симферополь. Скончался 14 сентября 2014 года.

В молодости увлекался бальными танцами, играл в теннис.

Публикации 
  
 «Мои аргументы» (1998)
 "Двадцать лет с «Крымвторметом» (1999)
 многочисленные статьи в периодических изданиях Украины и Крыма.

Почётные звания и награды 
Почётные звания:

 Изобретатель СССР (1980);
 заслуженный работник промышленности Украины (1992);
 академик Академии судостроительства Украины (1994);
 почётный гражданин Симферополя (2000);
 заслуженный работник промышленности Автономной Республики Крым (2000).

Награды:

 ордена «Знак Почёта» (1961, 1976);
 орден Трудового Красного Знамени (1986);
 орден Ленина;
 медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970);
 медаль «Ветеран труда» (1983);
 бронзовая и серебряная медали ВДНХ СССР;
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1964);
 орден «За заслуги» III степени (1999);
 орден «За заслуги» II степени (2003);
 Благодарность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым (2011).

Семья 
Жена Эмилия Михайловна, дочери Ирина, Татьяна, сын Константин, внуки Михаил, Александра и Альберт.

Примечания

Ссылки 
 А. П. Жумыкин на сайте Крым политический 

Депутаты Симферопольского городского совета
Почётные граждане Симферополя
Железнодорожники СССР
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Депутаты Крымского областного совета
Депутаты районных советов Украинской ССР